Колба — скляна посудина для дослідів
 Колба Бунзена
 Колба Вюрца
 Колба Ерленмеєра
 Колба Кляйзена
 круглодонна колба
 мірна колба

Колба — річка в Кемеровської області, ліва притока Тісульки
 Колба — село, Тісульський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Усть-Колба